Kupé kan avse;

Kupé (tåg) – en avskild avdelning i en järnvägsvagn
 Kupé – en bilkaross med två eller fyra säten, fast tak och två dörrar, se coupé
Kupé (tidning) – en tidning som ges ut av SJ AB
Kupé (hästvagn) – en fyrhjulig hästdragen vagn

Se även
 Kupe – ett vattendrag i Kongo-Kinshasa
 Mont Koupé –  ett berg i Kamerun
 Koupé-Manengouba – ett departement i Kamerun